Kołomia peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kołomia, un village

dans la voïvodie de Łódź
 Kołomia, un village